Le mot méchant peut faire référence à : 
 Dans la fiction, un méchant est un personnage qui fait le mal, généralement opposé au gentil.
 Méchant,  single du rappeur français Niska  (2019)
 Le Méchant, pièce de théâtre de Jean-Baptiste Gresset.

 Voir aussi
 Méchanceté

Homonymie